Battersea bezeichnet:

 Battersea (London), einen Stadtteil von London
 Battersea (Neuseeland), einen Ort in Neuseeland
 Battersea (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Battersea (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus

Siehe auch:
 Metropolitan Borough of Battersea, ehemaliger Stadtbezirk von London
 Battersea Park, ein Park in London
 Battersea Bridge, eine Brücke in London
 Battersea Power Station, ein 1983 stillgelegtes Kohlekraftwerk nahe Battersea in London